Pycnidioarxiella är ett släkte av svampar. Pycnidioarxiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pycnidioarxiella